Caieiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caieiras (ort), São Paulo, 
 Caieiras (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar